Кратер Костинский () — большой древний ударный кратер расположенный в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь русского и советского астронома Сергея Константиновича Костинского (1867—1937)  и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Костинский являются кратер Флеминг на западе; кратер Чан-Хэн на северо-западе; кратер Олькотт на севере; кратер Мещерский на востоке-юго-востоке; кратер Оствальд на юго-востоке и кратер Гюйо на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 67,9 км, глубина 2,8 км.

Кратер Костинский имеет полигональную форму, значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен, в юго-восточной части практически полностью разрушен, восточная и юго-западная части вала перекрыты маленькими кратерами. Высота вала над окружающей местностью достигает 1320 м, объем кратера составляет приблизительно 5100 км³. Дно чаши сравнительно ровное, имеет борозду концентрическую по отношению к валу кратера.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки кратера с борта Аполлона-14, Аполлона-16.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны